Enis Bardhi – calciatore macedone
 Jurgen Bardhi – calciatore albanese